Туркмения:
 Туркмения, или Туркменистан, — государство в Средней Азии.
 (2584) Туркмения — типичный астероид главного пояса, который был открыт советским астрономом Николаем Черных.